Loch an Daimh ist der Name mehrerer Seen in Schottland:

 Loch an Daimh (Argyll and Bute) in der Council Area Argyll and Bute
 Loch an Daimh (Highland) in der Council Area Highland
 Loch an Daimh (Perth and Kinross) in der Council Area Perth and Kinross
 Loch an Daimh Ghlais in der Council Highland
 Loch an Daimh Mor in der Council Area Highland
 Drei Seen auf den Äußeren Hebriden heißen ebenfalls Loch an Daimh